Juilly je název dvou obcí ve Francii:

 Juilly (Côte-d'Or) – obec v departementu Côte-d'Or
 Juilly (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne